Пичаево:

 Пичаево — село	в Пичаевском районе Тамбовской области. Административный центр района.
 Пичаево — село	в Жердевском районе Тамбовской области.

См. также 
 Малое Пичаево — село в Моршанском районе Тамбовской области.